Кунакбаев — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Кунакбаев, Сабирзян Абдуллович (1901—1996) — учёный-селекционер. Герой Социалистического Труда.
 Кунакбаев, Хусаин Ахметьянович (псевдоним — Хусаин Кунакбай; 1912—1943) — башкирский поэт и переводчик, журналист.

Другое 
 Кунакбаев — хутор в Перелюбском районе Саратовской области России.